Заречье — посёлок в Свердловском районе Орловской области России. Входит в состав Никольского сельского поселения.

География 
Уличная сеть представлена одним объектом: Свободная улица.

Географическое положение 
Находится в 21 километре от районного центра — посёлка городского типа Змиёвка, в 32 километрах от областного центра — города Орёл и в 358 километрах от столицы — Москвы.

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство. На октябрь 2021 года домовладений нет.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом с автодороги «„Змиевка — Никольское“ — Плоское — Поваляевы Дворы» (идентификационный номер 54 ОП РЗ 54К-332).

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)